McHenry ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McHenry (* 1972), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist 
 Donald McHenry (* 1936), US-amerikanischer Diplomat, Hochschullehrer und Wirtschaftsmanager
 Henry D. McHenry (1826–1890), US-amerikanischer Politiker
 James McHenry (1753–1816), US-amerikanischer Politiker

 Patrick McHenry (* 1975), US-amerikanischer Politiker
 Robert McHenry (* 1945), US-amerikanischer Autor 

McHenry ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 McHenry (Illinois)
 McHenry (Kentucky)
 McHenry (Maryland)
 McHenry (Mississippi)
 McHenry (North Dakota)